Elbringhausen ist der Name mehrerer Orte:
Elbringhausen, ein Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Elbringhausen (Kierspe), ein Ortsteil der Stadt Kierspe, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Elbringhausen (Goßfelden), eine südlich von Wetter (Hessen) gelegene Wüstung in der Gemarkung von Goßfelden, Gemeinde Lahntal, Hessen, Deutschland

Siehe auch: Albringhausen